Ekblom är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 1332 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ekblom

 Axel Ekblom, flera personer
 Axel Ekblom (konstnär) (1858–1914), konstnär
 Axel Ekblom (sportskytt) (1893–1957), sportskytt
 Bengt Ekblom (född 1930), sverigefinländsk psykiater
 Björn Ekblom, flera personer
 Björn Ekblom (fysiolog) (född 1938), fysiolog, professor vid Karolinska Institutet
 Björn Ekblom (diplomat) (1938–2013), finländsk diplomat
 Bruno Ekblom (1900–1984), dekorationsmålare och konstpedagog
 Elin Ekblom Bak (född 1981), fotbollsspelare
 Elisabeth Ekblom (född 1958), tennisspelare
 Fredrik Ekblom (född 1970), racerförare
 Gunnar Ekblom (1885–1976), konstnär
 Helena Ekblom (1784–1859), vandringspredikant
 Olle Ekblom (1892–1978), ämbetsman
 Paul Ekblom, brittisk kriminolog 
 Peter Ekblom (1952–2005), sverigefinländsk läkare och cellbiolog
 Richard Ekblom (1874–1959), professor i slaviska språk
 Sven Ekblom (1898–1987), tecknare
 Theresia Ekblom (1867–1941), konstnär
 Tore Ekblom (1896–1954), entomolog

Källor

Svenska efternamn